Pojem Čechie odkazuje na území (Čechy) nebo něco českého. Používá se v těchto významech:

 Čechie (postava), jméno mytické či alegorické postavy, ochránkyně české země, známé také jako Bohemie – častý námět uměleckých děl, zejména soch, v dobách národního obrození
 Čechy, historická země
 Čechie-Böhmerland, značka motocyklů
 botel Čechie v Hradci Králové
 Název mnoha sportovních klubů
 Čechie Karlín, více subjektů
 Čechie Doubek, fotbalový klub
 SK Čechie Praha VIII, dřívější fotbalový klub
 SC Čechie Praha, softballový klub
 TJ Čechie Příkosice, hokejový klub
 RSC Čechie Slaný, futsalový klub

Externí odkazy